Eines steht für:

 Das Eine, einen philosophischen Begriff

Als Familienname:
 Albin Eines (1886–1947), norwegischer Zeitungsredakteur und Politiker